Kabinett Karjalainen steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Karjalainen I (1962 bis 1963)
 Kabinett Karjalainen II (1970 bis 1971)